Паљарес има више значења:

 Паљарес, Ел Кромо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паљарес (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику